"Paderno" pode ser:
 Paderno Dugnano, comuna italiana da Lombardia
 Paderno Ponchielli, comuna italiana da Lombardia
 Paderno d'Adda, comuna italiana da Lombardia
 Paderno Franciacorta, comuna italiana da Lombardia
 Paderno del Grappa, comuna italiana do Vêneto

Desambiguações de topônimos